Okręty US Navy o nazwie USS "Louisiana", pochodzącej od stanu Louizjana:

 Pierwszy "Louisiana", który był slupem będącym w służbie w czasie wojny amerykańsko-brytyjskiej.
 Drugi "Louisiana" był parowcem, który był w służbie w czasie wojny secesyjnej.
 Trzeci "Louisiana" (BB-19) był pancernikiem typu Connecticut. Był w służbie w latach 1906-1920.
 Czwarty "Louisiana" (BB-71) miał być pancernikiem typu Montana. Budowę przerwano przed położeniem stępki.
 Piąty "Louisiana" (SSBN-743) jest okrętem podwodnym typu Ohio. W służbie od 1997.

Zobacz też CSS "Louisiana"

Louisiana